John Ausonius (12 juli 1953), Zweeds moordenaar en bankrover

Gebaseerd op Ausonius 

 Lasermannen (documentaire), Zweedse documentaire uit 2003
 Lasermannen (miniserie), serie uit 2005 op de Zweedse tv